Verhas ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Verhas (1827–1897), belgischer Genremaler
 Jan Verhas (1834–1896), belgischer Genremaler
 Maximilian Verhas (* 1960), deutscher Künstler
 Theodor Verhas (1811–1872), deutscher Maler